Хотинівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростенський район
 Хотинівська сільська рада — Чернігівська область, Носівський район